Klésák a buddhizmusban
 Klésák a hinduizmusban